Velensek oder Velenšek ist der Familienname folgender Personen:

 Anamari Velenšek (* 1991), slowenische Judoka
 Conrad Velensek (* 1942), deutscher Boxer